Weinmannia affinis es una especie de planta de la familia de las Cunoniaceae. Es endémica de Fiyi.

Referencias

 Centro Mundial de Conservación y Monitores 1998.  Weinmannia affinis.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.  Bajado el 24 de agosto de 2007.

Flora de Fiyi
affinis